Fur Seal ( für Pelzrobbe) ist geografischer Namensbestandteil von:
 Fur Seal Cove, Bucht von Signy Island, Südliche Orkneyinseln
 Fur Seal Creek, Bach auf der Insel Heard, Indischer Ozean
 Fur Seal Point, Landspitze von Clarence Island, Südliche Shetlandinseln
Fur Seal Peak, ehemaliger Name des Ferguson Peak (Südgeorgien)